Елмдејл има више значења:
 Елмдејл (Канзас)
 Елмдејл (Минесота)